Typ 20 (auch Type 20 oder Typ XX) steht für
 LAWA-Typ 20 (Sandgeprägter Strom), ein Fließgewässertyp
 Peugeot Typ 20, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Sietas Typ 20, ein Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft